Un verre laminé peut être :
 un verre plat fabriqué par laminage ;
 un verre feuilleté,  deux feuilles de verre séparées par des films intercalaires.